Вышковский - фамилия:

 Вышковский, Антон Осипович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4438; 18 декабря 1830.
 Вышковский, Константин Владимирович (род. 1973) — российский государственный деятель.

См. также 
 Вашковский